

Wydarzenia 

 17 grudnia – Totila na czele Ostrogotów po rocznym oblężeniu wkroczył do Rzymu.

546